Otwaschnoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Otwaschnoje (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Otwaschnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Wickbold, Kreis Königsberg Land/Samland und Braxeinswalde, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Otwaschnoje, historischer Name der Siedlung Gudkowo (Kaliningrad) im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Jonienen, 1938 bis 1946 Tilsenau, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)

Siehe auch:
 Maloje Otwaschnoje, Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Klein Wickbold, Kreis Königsberg Land/Samland, Ostpreußen)